Червоный Ранок — название населённых пунктов на Украине:

 Червоный Ранок — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Червоный Ранок — до 2016 г. название села Божок в Кролевецком районе Сумской области.
 Червоный Ранок — до 2016 г. название села Ранок в Коропском районе Черниговской области.